Плохие парни:
 «Плохие парни» — фильм, 1961.
 «Плохие парни» — фильм, 1983.
 «Плохие парни» — американский комедийный боевик 1995 года режиссёра Майкла Бэя. В главных ролях — Мартин Лоуренс и Уилл Смит.
 «Плохие парни 2» — американский комедийный боевик 2003 года, продолжение фильма «Плохие парни» 1995 года.
 «Плохие парни навсегда» — американский комедийный боевик 2020 года, продолжение фильма «Плохие парни 2» 2003 года.
 «Плохие парни» — американский мультфильм, выпущенный в 2022 году.

См. также